Benutzeroberfläche steht für:

 allgemein die auf dem Bildschirm eines Computers sichtbare Darstellung eines Programms, siehe dazu Benutzerschnittstelle#Computergestützte Benutzerschnittstelle
 Grafische Benutzeroberfläche, GUI, basierend auf einem im Grafikmodus der Hardware laufenden Darstellungssystem
 Zeichenorientierte Benutzerschnittstelle, TUI, die den Bildschirm flächig (also nicht zeilenorientiert) verwenden, und im Textmodus der Hardware ausgeführt werden
 Kommandozeile verschiedener Betriebssysteme (im weiteren Sinne)

Siehe auch:

 Arbeitsumgebung, die für den menschlichen Benutzer des Computers zur Verfügung stehenden unterschiedlichen Komponenten von Hardware, Systemsoftware und Anwendungssoftware
 Textinterface (Begriffsklärung)